Прокуна () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Прокуна, Алехандра (род. 1969) — мексиканская актриса театра и кино.
 Прокуна, Флор (род. 1952) — мексиканская актриса.